forráskód, olyan szöveg, ami egy leíró nyelv jelöléseinek vagy egy programozási nyelv definícióinak és/vagy utasításainak sorozatát tartalmazza
 Forráskód (2011), Duncan Jones filmje